«El Carro» puede referirse a:

Toponimia

México 
 El Carro (La Huacana), Michoacán
 El Carro (Zacatecas) / Villa González Ortega, Zacatecas

Miscelánea 
 El Carro (Tarot)
 El Carro (película)
 El Carro (asterismo)